Toto je seznam měst na Madagaskaru.

Zdaleka největší aglomerací na Madagaskaru je Antananarivo, kde 1. ledna 2005 žilo 1 638 291 obyvatel, což představuje asi 10% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 30 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. června 1975 a 1. srpna 1993, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Institut National de la Statistique
 World Gazetteer - počty obyvatel madagaskarských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel madagaskarských měst v historii

 
Madagaskar
města